Борщ — страва української кухні
 Борщ (гурт) — український рок-гурт

Борщ — українське прізвище.

Відомі носії 
 Борщ Андрій Тимофійович (1908—? після 1862) — мовознавець-романіст. Кандидат філологічних наук.
 Борщ Віталій Володимирович (1980—2019) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Борщ Григорій Минович (1899—1937|) — 1-й секретар Проскурівського окружного комітету КП(б)У. Член ЦК КП(б)У в червні — серпні 1937 р.
 Борщ Дмитро Геннадійович (1973) — художник.
 Борщ Євген Григорович (1929—2005) — секретар Одеського обласного комітету КПУ, директор Одеського заводу «Імпульс». Академік Академії наук технологічної кібернетики України.
 Марта Борщ (; нар. 1957) — американський юрист.
 Борщ Микола Іванович (1939) — український громадський діяч
 Борщ Дмитро Володимирович (нар. 22 червня 1994, Чернігів, Україна) — український футболіст, лівий захисник «Чернігова».
 Борщ Олександр Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Борщ Раїса Миколаївна (* 1952) — заслужена артистка України.

Див. також 
 Борщі
 Борщов
 Борщагівка
 Борщів
 Борщівка

Примітки 

Українські прізвища